Pokrajine Turske zovu se iller na turskome jeziku (jednina je il). 

Pokrajinama, koje su se prije zvale "gubernije", upravljaju imenovani namjesnici (vali).

Svaka od 81 turske pokrajine ima svoje upravno središte (il merkezi) u središnjem okrugu (merkez ilçe), a najčešće imaju i druge okruge (jednina ilçe, množina ilçeler).
Glavni grad pokrajine obično nosi isto ime kao i pokrajina; iznimke su gradovi Antakya (u pokrajini Hatay), Mersin (u pokrajini İçel), İzmit (u pokrajini Kocaeli), te Adapazarı (u pokrajini Sakarya).

Okrug može pokrivati i seoska i gradska područja. Središnjim okrugom upravlja imenovani "vicenamjesnik" a ostalim pokrajinskim okruzima "podnamjesnici" (kaymakam).
Svaka gradska općina (belediye) je u svojoj urbanoj zoni (belde) upravna jedinica podložna izborima koji se provode u pokrajini u kojoj se nalazi.

Popis pokrajina i njihovih glavnih gradova 
 

 

Broj stanovnika glavnih gradova pokrajinā odgovara popisu stanovništva iz 2009.
Poslije pokrajine Zonguldak, slijed preostalih pokrajinā se nastavlja po principu brojeva na registracijskim oznakama, a ne više prema abecedi, jer su te pokrajine naknadno stvorene te im je imena dala vlada.

Izvori